TMC pode referir-se a:
 Toyota Motor, Toyota Motor Corp
 Traffic Message Channel, Sistema de informações de tráfego usando transmissão FM.
TeleMonteCarlo, uma estação extinta de televisão italiana.

Desambiguação